HMS Conqueror je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Conqueror (1745) 
 HMS Conqueror (1758) 
 HMS Conqueror (1773) 
 HMS Conqueror (1801) 
 HMS Conqueror (1855) 
 HMS Conqueror (1881) 
 HMS Conqueror (1911) 
 HMS Conqueror (1939) 
 HMS Conqueror (S48)

Conqueror